Île de la Désolation ou Île Désolation (en  et en ), peuvent faire référence à plusieurs îles :

Toponyme

Îles Kerguelen, archipel français de l'océan Indien surnommé jadis « îles de la Désolation » ;

Territoire britannique d'outre-mer
 Tristan da Cunha, île du Royaume-Uni située dans le territoire d'outre-mer de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha ;

Napuka, atoll situé dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie française surnommé « île de la Désolation »;

Île Desolation, une des îles des Shetland du Sud ;

Île Desolación, dans l'archipel de la Terre de Feu, au Chili.

Homonymie de toponyme